Адамя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:

А 
 Адамян, Анаит (род. 2003) — армянская певица.
 Адамян, Андраник Ашотович (род. 1952) — советский футболист, армянский тренер.
 Адамян, Ара Андраникович (род. 1973) — армянский футболист.
 
 Адамян, Армен Армоевич (род. 1967) — советский и армянский футболист.
 Адамян, Арнольд Арамович (1935—2012) — доктор медицинских наук, профессор.
 Адамян, Артак Андраникович (род. 1974) — армянский футболист.
 Адамян, Арташес Армоевич (род. 1970) — советский и армянский футболист.
 Адамян, Артём (род. 1979) — армянский футболист.
 Адамян, Артур Арменович (род. 1992) — армянский футболист.
 Адамян, Аршак Абгарович (1884—1956) — композитор.

В 
 Адамян, Вадим Мовсесович (род. 1938) — доктор физико-математических наук, профессор.

Г 
 Адамян, Гайк Погосович (1899—1936) — заведующий отделом Центрального музея им. В. И. Ленина.

К 
 Адамян, Карен Арменакович (род. 1992) — российский спортивный журналист и блогер.
 Адамян, Карлен Григорьевич (род. 1937) — академик АН Армении

Л 
 Адамян, Лейла Вагоевна (род. 1949) — доктор медицинских наук, профессор.

Н 
 Адамян, Нора Георгиевна (Элеонора Георгиевна Адамова) (1910—1992) — советская писательница.

О 
 Адамян, Ованес Абгарович (1879—1932) — советский изобретатель, инженер-электрик.
 Адамян, Петрос Иеронимович (1849—1891) — армянский актёр, поэт, художник.
 Адамян, Рубен Татевосович — доктор медицинских наук, руководитель отделения михрохирургии, аутотрансплантации тканей РНЦХ.
 Адамян, Саркис (род. 1993) — армянский футболист, нападающий.
 Адамян, Сатеник Артёмовна (1875—1915) — армянская актриса.
 Адамян, Сурен Арутюнович (1913—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Адамян, Эдуард (род. 1972) — советский и армянский футболист.

Примечания